Raamsdonk steht für:

 Raamsdonk (Geertruidenberg), ein Ortsteil der niederländischen Gemeinde Geertruidenberg

Raamsdonk ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Van Raamsdonk (* 1973), theoretischer Physiker
 Pedro van Raamsdonk (* 1960), niederländischer Boxer